
The Daylights («Дэйлайтс») — американская рок-группа, сформировавшаяся в 2004 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Образовали её братья Ран Джексон (гитара, вокал) и Рики Джексон (бас-гитара, вокал), а также Свен Лерхе (ударные).

Самая известная из их песен «I Hope This Gets To You» была выпущена в декабре 2010 года в качестве виртуального «любовного послания» на YouTube соседа по комнате одного из участников группы своей девушке, с которой тот был в разлуке. В течение первых 72 часов, видео было просмотрено более 1,5 миллиона раз. Их одноимённый альбом «The Daylights» записан в Лондоне и был выпущен 14 сентября 2010 года на собственном лейбле группы 87th Floor Records. Альбом провёл 5 недель в чарте Billboard Heatseekers. Синглы «Rogue Machine» и «I Hope This Gets To You» попали в Top 50 в Hot AC radio. «I Hope This Gets To You» отправился в № 4 на Sirius XM.

The Daylights были хедлайнерами трех туров в поддержку своего одноименного альбома, в том числе «No Reverse Tour» осенью 2011 года. Группа так же выступала на разогреве у Кэти Перри, OneRepublic, NeedtoBreathe, Civil Twilight и Parlotones.

Состав 
 Ран Jackson — гитара, вокал
 Рики Джексон — бас-гитара, вокал
 Свен Лерхе — ударные

Бывшие участники 
 Адам Фарли — ударные

Дискография 
The Shift and Blur (2004)
 Outsider
 If Words Were Bullets
 Boy on the Moon
 Little Girl
 Typical
 Happy
 She’ll Never Tell
 You Know Who You Are
Sans Radio EP (2008)
 Little White Lies
 Guess I miss(ed) You
 Probably
 Slow Down
The Daylights (2010)
 Black Dove
 Rogue Machine
 Richmond Park, Pt. I
 Alive
 Weapons
 Outsider
 Terra Firma
 The Last Time
 Boy On The Moon
 Quick Fix
 Guess I Miss(ed) You
 Digital_Kiss
 Wins and Losses
 Happy
 Richmond Park, Pt. II

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Daylights on Facebook.com
 The Daylights on Twitter
 The Daylights Youtube channel

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Power trio
Группы альтернативного рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса